Jeune Noir à l'épée, un tableau réalisé en 1850 par le peintre romantique français Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898).
 Le Jeune Noir à l'épée, un livre album CD audio de l'artiste français Abd al Malik, sorti en 2019.